Medal Wojskowy (Brazylia) – Medalha Militar
 Medal Wojskowy (Francja) – Médaille militaire
 Medal Wojskowy (Hiszpania) – Medalla Militar
 Medal Wojskowy (Luksemburg) – Médaille militaire
 Medal Wojskowy (Portugalia) – Medalha Militar
 Medal Wojskowy (Toskania) – Medaglia Militare
 Medal Wojskowy (Wielka Brytania) – Military Medal

Zobacz też: medal, order